Ida y vuelta o De ida y vuelta puede hacer referencia a:

 Ida y vuelta, cortometraje español.
 Ida y vuelta, ópera.
 Ida y vuelta, álbum de Ricardo Montaner.
 Ida y Vuelta Producciones, filial de la productora española Boomerang TV.
 Idas y vueltas, álbum de Muchachito Bombo Infierno.
 De ida y vuelta, álbum de El Consorcio.
 De ida y vuelta, álbum de Gonzalo Yáñez.